Леони́д Соколо́в: Соколов, Леонид Александрович (ок. 1874—1921) — русский писатель и богослов.
 Соколов, Леонид Иванович (1907—1988) — советский партийный и государственный деятель, дипломат.
 Соколов, Леонид Михайлович (1908—1981) — Герой Советского Союза.
 Соколов, Леонид Петрович (1903—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Соколов, Леонид Фёдорович (1918—?) — советский боксёр, тренер по боксу.